Molekulska formula -{C9H8N2}- se može odnositi na:

 4-Aminohinolin
 8-Aminohinolin